Kirby — многозначное слово:

 Kirby — английская фамилия, может звучать как Кёрби, Кирби, Керби или Кэрби.
 Kirby — обозначение автора зоологических названий таксонов Уильяма Кирби
 Kirby — американская компания по производству пылесосов.
 Kirby — персонаж серии видеоигр компании Nintendo.
 Kirby — серия видеоигр компании Nintendo.

См. также 
 Кирби

Примечания